52nd Street, de l'anglais signifiant «  Rue », peut faire référence à :

 52nd Street, nom en anglais de la  Rue, une rue de Manhattan, New York (États-Unis) ;
 52nd Street, album de Billy Joel sorti en 1979 ;
 , film de Harold Young sorti en 1937 ;
 , groupe anglais de jazz-funk.